Димитър Попниколов Янев () е български революционер деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Върховния македоно-одрински комитет, педагог. Ръководител на Тракийската организация от 1 септември 1925 до 13 януари 1927 година.

Биография 

Роден е в село Карахадър, Лозенградско. Брат е на войводата Яни Попов. Баща му е видният духовен деец и революционер Никола Бъчваров. Учи в българската гимназия в Одрин, където влиза във ВМОРО. След завършване на гимназията работи като учител в Бургас, където е секретар на македоно-одринското дружество и пунктов началник на ВМОРО за Лозенградски санджак. За революционна дейност е осъден заедно с брат си задочно от Одринския военен съд на 101 години затвор след разкритията на Керемедчиоглувата афера.

Взема активно участие в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година.

След разгрома на въстанието се установява в София и от 1904 следва философия и педагогика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ до 1906 година, а по-късно до 1908 година продължава образованието си в Женевския университет.

Завръща се в България и преподава етика в Първа софийска мъжка гимназия. В 1909 година специализира в Швейцария, Белгия и Франция. След завръщането си в България работи в Министерството на народното просвещение. В 1914 година Димитър Попниколов е сред учредителите на дружество „Одринска Тракия“, а по-късно и на Тракийската организация на събора през 1918 година в Одрин (Караагач). Изработва мемоар за Тракия, представен на делегатите на Парижката мирна конференция 1919 – 1920 г. Делегат е на тракийските бежанци на конференцията в Лозана (1922 – 1923).

От 1921 година е директор на училище „Тодор Минков“ в София. Прокарва редица новаторски идеи – факултативно изучаване на западни езици, създава училище за родители, въвежда ученическо самоуправление и други. Член е на международна комисия за домашно възпитание в Брюксел и на международната организация „Майката и семейното огнище“.

Основател и главен редактор е на вестник „Тракия“ от 1921 до 1927 година и на вестник „Народен зов“ (1930). Публикува книгите „Одринска Тракия“ (1919), „Преображенското въстание“ (1970), множество учебници и брошури. Народен представител е в XXII обикновено народно събрание между 1927 и 1931 г. Носител на орден НРБ, I степен от 1975 година.

Умира в 1978 година в София.

Родословие

Литература 
 Попниколов, Димитър. Преображенското въстание. (Лични спомени и по спомени на войводата Яни Попов), Второ допълнено издание, Издателство на Отечествения фронт, София, 1982.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВТРО
Български революционери от Тракия
Български просветни дейци от Тракия
Български политици (1918 – 1945)
Възпитаници на Одринската българска мъжка гимназия
Хора от вилает Лозенград
Починали в София
Дейци на ВМОК
Хора с архиви в Централния държавен архив